Queen’s House steht für

 Queen’s House, Schloss im Stadtteil Greenwich von London
 Queen’s House (Tower of London), Gebäude im Tower of London
 Queen’s House, ein früherer Name für den Buckingham Palace, siehe Buckingham Palace #Frühere Geschichte